Abydos kan syfta på:

 Abydos, Egypten – en forntida egyptisk stad
 Abydos, Mindre Asien – en forntida stad i Mysien, i Mindre Asien
 Abydos (Stargate) – namnet på en fiktiv planet i Stargate, ett science fiction-universum

Se även
 Abidos – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i sydvästra Frankrike